Борки — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Борки входили в состав Слободского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 23 км к северо-востоку от райцентра Клин, на безымянном левом притоке реки Берёзовка, высота центра над уровнем моря 125 м. Ближайшие населённые пункты — Атеевка в 1 км на северо-востоке и Кондырино в 2 км на запад.

Население

Известные люди 
 Михаил Фёдорович Никитин - Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза «Искра Ильича» Клинского района Московской области.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин